Indochine har flere betydninger:

 Indochine (film) – fransk spillefilm med Catherine Deneuve og Vincent Perez
 Indochine (gruppe) – rockgruppe fra Frankrig
 Indokina – landområde, der på fransk hedder Indochine